Иван Васильевич Ярема (16 мая 1938 — 17 октября 2021) — советский и российский лимфолог, декан лечебного факультета МГМСУ (2000—2015), член-корреспондент РАМН (2002), член-корреспондент РАН (2014), доктор медицинских наук (1981).

Биография 

Родился 16 мая 1938 года.

В 1967 году он окончил лечебный факультет 1-го ММИ имени И. М. Сеченова, затем была учёба в клинической ординатуре, которую он досрочно окончил в 1970 году.
С сентября 1970 года до самой кончины работал на кафедре госпитальной хирургии Московского государственного медико-стоматологического университета, где прошёл путь от клинического ординатора до профессора (с 1982 года), заведующего кафедрой госпитальной хирургии (с 1990 года), и декана лечебного факультета (2000—2015), затем — почётный декан факультета.

В 1970 году защитил кандидатскую диссертацию, тема: «Материалы к применению ионитов при лечении печёночной недостаточности».

В 1981 году защитил докторскую диссертацию, тема: «Экстракорпоральная детоксикационная лимфосорбция в хирургической клинике».

В 2002 году избран членом-корреспондентом РАМН.

В 2014 году стал членом-корреспондентом РАН (в рамках присоединения РАМН и РАСХН к РАН).

Скончался 17 октября 2021 года.

Сын Владимир — онколог, профессор кафедры госпитальной хирургии МГМСУ.

Научная деятельность 

Специалист в области клинической лимфологии.

Кафедра, которой руководил И. В. Ярема, ведёт разработку лимфологических способов диагностики и лечения различных заболеваний человека, решая многие вопросы клинической лимфологии, контактируя с ведущими лимфологическими центрами как России, так и Узбекистана и Украины.

Он предложил, разработал и апробировал новые средства инфузионно-трансфузионной терапии, полученные из лимфы грудного лимфатического протока человека, разработал методы получения лечебных препаратов из лимфы крупного рогатого скота. Впервые в мире успешно осуществил переливание лимфы от человека к человеку с лечебной целью.

Под его руководством подготовлено 117 кандидатов медицинских наук и 42 докторов медицинских наук.

Автор свыше 500 научных работ, среди которых 15 монографий, 15 авторских свидетельств на изобретения. По данным вольного сетевого сообщества «Диссернет», кандидатская и докторская диссертации, защищенные под его научным руководством, содержат масштабные заимствования, не оформленные как цитаты.

Награды 
 Орден Почёта (2009)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2002)
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998)
 Медаль «В память 850-летия Москвы»
 Нагрудный знак «Изобретатель СССР»
 Значок «Отличнику здравоохранения» (СССР)
 Медали ВДНХ СССР

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники 1-го МГМУ
Преподаватели МГМСУ